Jonathon Lillis (né en 1994), skieur acrobatique américain ;
 Rachael Lillis (née en 1978), actrice américaine ;
 Sophia Lillis (née en 2002), actrice américaine.